

Télévision 

 Le Dernier Homme,  de la  de Stargate Atlantis ;

 , téléfilm libanais de Ghassan Salhab diffusé en 2006.

Cinéma 

 Le Dernier des hommes (), film de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1924 ;
 Le Dernier Homme sur terre (), film américain de John G. Blystone sorti en 1924 ;
 Le Dernier Homme, film de Charles L. Bitsch sorti en 1970.

Littérature 

 Le Dernier Homme, roman fantastique posthume de Cousin de Grainville publié en 1805 ;
 Le Dernier Homme (), roman d'anticipation de Mary Shelley publié en 1823 ;
 Le Dernier Homme (), nouvelle de science-fiction de Wallace G. West publiée en 1929 ;
 Le Dernier Homme (), roman d'anticipation de Margaret Atwood publié en 2003.

Philosophie 

 « Dernier homme », expression utilisée par Friedrich Nietzsche.

Voir aussi